Prom Queen (Prom Queen: The Marc Hall Story) – film del 2004 diretto da John L'Ecuyer
 Prom Queen – singolo di Lil Wayne del 2009, dall'album Rebirth